Сент-Остреберт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Сент-Остреберт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале